Андрей Владимирович Коваленко: Коваленко, Андрей Владимирович (род. 1970) — советский, украинский и австралийский ватерполист.
 Коваленко, Андрей Владимирович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Коваленко, Андрей Владимирович (в монашестве Иоанн; род. 1970) — епископ Калачёвский и Палласовский РПЦ.